Par ordre alphabétique :
 Dom Mintoff (1916–2012), homme politique maltais ;
  (né en 1988), joueur de football ;
  (né en 1959), juge et homme politique maltais ;
  (née en 1951), femme politique maltaise.

Homonymie de patronyme maltais